Dies ist eine Liste der Nationalparks in Albanien. In Albanien stehen derzeit 15 Gebiete als Nationalpark und ein Mariner Nationalpark unter Schutz. Als erster Nationalpark wurde 1960 der Nationalpark Dajti gegründet und weitere fünf folgten 1966. Die nächsten sechs Nationalparks wurden dreißig Jahre später gegründet und drei weitere in 1999, 2000 und 2008. Der erste Marine Nationalpark war schließlich der Karaburun-Sazan in 2010. Insgesamt weisen die Parks eine Gesamtfläche von etwa 2105 km² aus, was 7,32 % der Landesfläche Albaniens entspricht.



Liste der Nationalparks

Siehe auch 
 Liste der Schutzgebiete in Albanien

Literatur 
 Wolfgang Fremuth (Herausgeber): Albania – Guide to it's Natural Treasures, Verlag Herwig Klemp, Tirana 2000, ISBN 3-931323-06-4
 Florian Baba (Herausgeber): Linja e Gjelbër Shqiptare, Tirana 2006

Weblinks 

 Nationale Agentur für Schutzgebiete (albanisch)
 Liste der Naturschutzgebiete in Albanien (PDF) – Umweltministerium
 Dinaric Arc Parks (Informationen über die einzelnen Nationalparks; englisch)
 Webseite der albanischen Regierung über die Nationalparks

Einzelnachweise 

Albanien
!Liste